Rougemontiers – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Eure.

Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 762 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 64 osoby/km² (wśród 1421 gmin Górnej Normandii Rougemontiers plasuje się na 314 miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 247).

Linki zewnętrzne 
 Źródło danych: 

Miejscowości w departamencie Eure